Удови́цкий — фамилия. Известные носители:

 Удовицкий, Андрей Иванович (1879—1962) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Удовицкий, Гавриил Гаврилович (1872—?) — член III Государственной думы от Полтавской губернии, герой Русско-японской войны.